Viehtreiber steht für:

 eine Person oder ein Hilfsmittel beim Viehtrieb
 Cowboy in den Vereinigten Staaten
 Gaucho in Südamerika

Siehe auch: